Лямчай () — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Тукузское.

География 
Недалеко от деревни протекает река Елбаш. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района